On appelle « bois rouge » diverses espèces d'arbres ou arbustes de familles variées, notamment :
 Cassine orientalis, de la famille des Celastraceae, 
 Biancaea sappan, de la famille des Fabaceae,
 Paubrasilia echinata, de la famille des Fabaceae,
 Humiria balsamifera, de la famille des Humiriaceae,
 Pterocarpus tinctorius, de la famille des Fabaceae,
 Cornus sanguinea, ou cornouiller sanguin, de la famille des Cornaceae.

En anglais, le mot «  » (bois rouge) est la dénomination traditionnelle ou commerciale de plusieurs plantes, principalement Sequoia sempervirens

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu